ЛАЗ-5255 "Карпаты" — советский междугородний автобус большого класса, производства ЛАЗ.

История 
В 1976 году Всесоюзный конструкторско-экспериментальный институт автобусостроения разработал с учётом опыта ранее созданной опытной модели ЛАЗ "Украина-73" и требований НИИАТ и министерства автотранспорта РСФСР техническое задание на создание новой модели туристского автобуса ЛАЗ-5255 с дизельным двигателем КамАЗ, предназначенного для замены ЛАЗ-699Н. Автобус изначально разрабатывался как часть нового унифицированного семейства автобусов (в состав которого входили средний городской автобус ЛАЗ-4202, пригородный автобус ЛАЗ-42021, большие городские автобусы ЛиАЗ-5256 и ЛиАЗ-5256М и туристские ЛАЗ-5255).

В 1978 году силами экспериментального цеха было изготовлено несколько опытных вариантов автобуса:
 43-местный автобус (предложенный в качестве стандартного варианта исполнения)
 40-местный вариант (оборудованный гардеробом для хранения верхней одежды пассажиров)
 30-местный вариант (оборудованный гардеробом, баром и столом с четырьмя сиденьями)
 28-местный вариант (оборудованный гардеробом, баром, столом с четырьмя сиденьями, туалетом и кондиционером)

Кроме того, для каждого варианта было предусмотрено исполнение «Люкс» (предусматривавшее установку телевизора, видеомагнитофона и радиотелефона).

Первые два автобуса ЛАЗ-5255 были направлены для прохождения опытной эксплуатации в Москву, они использовались в ходе Олимпийских игр 1980 года.

После завершения государственных испытаний, в 1980 году ЛАЗ-5255 был рекомендован к производству (к этому времени ресурс автобуса до проведения технического обслуживания ТО-1 составлял 5000 км, до проведения ТО-2 — 20 000 км).

В 1981 году опытная эксплуатация ЛАЗ-5255 была завершена с положительными результатами.

В 1983 году было утверждено решение о изготовлении автобуса в двух вариантах исполнения (43-местном и 28-местном).

В 1984 году на выставке «Автопром-84» завод представил междугородный автобус ЛАЗ-5255.

К 1991 году автобус был подготовлен к серийному производству. В дальнейшем, вместо него выпускался более упрощенный вариант ЛАЗ-5207.

Описание 
Автобус двухдверный, бескапотный, с задним расположением дизельного двигателя, высокопольный (под полом салона размещён багажный отсек вместимостью 6,7 м³).

Салон повышенной комфортности, с жидкостной системой отопления (отопление обеспечивали три отопителя, размещённые по бортам и в задней части салона), система вентиляции включала шесть вентиляторов и воздухозаборник на крыше).

В крыше автобуса были оборудованы три аварийных люка 600 × 800 мм.

Поскольку автобус создавался по программе производственной кооперации предприятий СССР со странами СЭВ, в его конструкции использовались карданный вал от МАЗ-500 и двухступенчатый мост с бортовыми редукторами производства венгерского предприятия «Rába» (унифицированный с мостом находившихся в эксплуатации в СССР автобусов «Ikarus»).

Варианты и модификации 
 В 1980-е годы на базе ЛАЗ-5255 были разработаны и построены специальные автобусы ЛАЗ-5255П и ЛАЗ-5255П1 для доставки космонавтов и стартового персонала на стартовую площадку космодрома Байконур.

Примечания

Литература и источники 
 журнал «Автомобильный транспорт», № 3, 1986. 4-я стр. обложки
 журнал «Автомобильная промышленность», № 7, 1991.

Автобусы ЛАЗ